Enghofer ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Enghofer, deutsche Musikpädagogin, Chorleiterin und Politikerin